Mohammad Al-Shalhoub – ex calciatore saudita, centrocampista
 Michael Shalhoub – attore e giocatore di bridge egiziano noto come Omar Sharif
 Tony Shalhoub – attore e regista statunitense